Серфати () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Серфати, Авраам (1926—2010) — марокканский инженер, революционер, писатель и правозащитник еврейского происхождения.
 Серфати, Росалинда (род. 1965) — венесуэльская актриса.
 См. также 
 Сарфатти